

Geografia 
 Code – unità amministrativa del comune di Bauska (Lettonia)

Musica 
 Code – gruppo musicale black metal
 Code – album dei Cabaret Voltaire del 1987
 Code – album di Lukas Rieger del 2018

Pagine correlate 
 Coda
 Codice
 The Code